Ocírroe (en griego Ὠκυρόη, "la de fluir rápido") es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Ocírroe, una ninfa natural de la isla de Samos, hija de Imbraso y Quesias, que fue raptada por el dios Apolo.
Ocírroe, una oceánide, hija de Océano y Tetis.
Ocírroe era la hija del Centauro Quirón y de la Ninfa Cariclo.
Ocírroe (u Oción), una ninfa, madre de Hipomedonte con Hipaso, a quien dio a luz en las orillas del río Sangario. 
Ocírroe, una ninfa de Misia, madre de Caico con Hermes.